Криве́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Кривенко Богдан Юрійович — штаб-сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Кривенко Вадим Валерійович (1968) — український політик. Член партії «Народний фронт».
 Кривенко Валерія Всеволодівна (1929 — після 1992) — українська лікарка, канд. мед. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992), створила в Інституті проблем онкології АН УРСР лабораторію та наукову школу іридодіагностики, має сотні учнів та послідовників, автор книг з рефлексотерапії, фітотерапії, гомеопатії, літотерапії та ін.
 Кривенко Віктор Васильович (1877 — ?) — начальник корпусу Дієвої Армії УНР.
 Кривенко Віктор Васильович (* 1955) — суддя Конституційного Суду України.
 Кривенко Віктор Миколайович (* 1982) — керівник національного проекту «Технополіс», радник віце-прем'єр-міністра України, голова партії «Народний Рух України», наймолодший з кандидатів у Президенти в 2019 р.
 Кривенко Віталій Єфремович (1937—2020) — український архітектор, геральдист.
 Кривенко Денис Вікторович (1981—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривенко Дмитро Тарасович (1941—1994) — український філософ, один з розробників ідеології РУХу й Просвіти та альтернативної української філософії радянських часів.
 Кривенко Євген Іванович (1912—1960) — український радянський прозаїк і поет.
 Кривенко Іван Іларіонович (1925—2001) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Кривенко Іван Федорович (1957) — український радянський діяч, Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Кривенко Костянтин Євгенович (* 1976) — директор «Укрпошти» з червня 2013 року.
 Кривенко Костянтин Тарасович (1935—2016) — український економіст, професор, автор відомих підручників.
 Кривенко Лідія Тарасівна (1937—2017) — український та радянський правознавець в галузі конституційного права, член-кореспондент Національної академії правових наук України.
 Кривенко Максим Ігорович (1992—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кривенко Микола Кіндратович (1894—1938) — хорунжий Армії УНР, військовий льотчик.
 Кривенко Микола Олександрович (1921—1995) — радянський морський піхотинець, Герой Радянського Союзу.
 Кривенко Михайло Ілліч (1921—2008) — український художник.
 Кривенко Оксана Олександрівна (* 1974) — голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з липня 2018 до листопада 2019 року.
 Кривенко Олександр Анатолійович (1963—2003) — український журналіст, публіцист.
 Кривенко Олександр Васильович (* 1958) — український військовик, генерал-лейтенант, перший заступник командувача Національної гвардії України.
 Кривенко Семен Устинович (1909—1974) — Герой Радянського Союзу.
 Кривенко Феодосій Пимонович (1920—1981)  — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу.
 Кривенко Яків Миколайович (1909—1992) — український залізничник, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 3-6-го скликань.
 Кривенко-Матієнко Петро Михайлович (1891—1937) — офіцер Армії УНР, новинар, видавець.

Див. також 
 Кривенки

Примітки